

Personnes 

 Ivan Mazepa (1639-1709), hetman des Cosaques.

Toponyme 

 Mazeppa, ville américaine du Minnesota.
 Mazeppa Bay, village d'Afrique du Sud.
 Rue Ivan-Mazepa à Kiev.

Navire 
 Hetman Ivan Mazepa, corvette de la marine ukrainienne.

Littérature 
 Mazeppa est un poème de Lord Byron ;
 Mazeppa est le trente-quatrième poème des Orientales de Victor Hugo ;
 Mazeppa est le nom donné au chien d'Evgueni Sokolov, protagoniste du roman "evgueni sokolov" écrit par Serge Gainsbourg.

Musique 
 Mazeppa est un opéra en trois actes et six scènes de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1884).
 Mazeppa est la quatrième études d'exécution transcendante de Franz Liszt (1826-52).
 Mazeppa est un poème symphonique de Franz Liszt (1851).
 Mazeppa est une pièce pour piano solo de Carl Loewe, op. 27 (1828).
 Mazeppa est un opéra de Clémence de Grandval (1892).

Cinéma et télévision 

 Mazeppa est un film britannique réalisé par Frank Dudley en 1908.
 Mazeppa est un film russe réalisé par Vassili Gontcharov en 1909
 Mazeppa, or the Wild Horse of Tartary est un film américain réalisé par Francis Boggs en 1910.
 Mazeppa est un film russe réalisé par Piotr Tchardynine en 1914.
 Mazeppa est un film français réalisé par Bartabas en 1993.
 Mazeppa est un téléfilm allemand réalisé par Brian Large en 1996.
 Une prière pour l'hetman Mazepa / Молитва за гетьмана Мазепу, fiction réalisée en 2002 par Youriï Illienko.

Bibliographie 
 Edmond Marek, « Curieuses rencontres romantiques : “Mazeppa”, une Orientale de Victor Hugo et le “Faris” de Mickiewicz » in Mélanges offerts à M. le Professeur A. Monchoux, Annales de l'Université de Toulouse, tome XIV, 1979.